

Дзісніти — село в гміні Рихлики Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дзісніти — село в гміні Малдити Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства